Dartigues ist ein französischer Familienname, Namensträger sind:
 Henri Dartigues (1902–1967), französischer Sportler
 Marcel Dartigues (1923–2013), französischer Résistance-Kämpfer und KZ-Häftling
 Louise Dartigues (1862–1925), Pseudonym der französischen Schriftstellerin und Feministin Louise Cruppi